Ноатак — річка на Алясці, США.
 Ноатак — поселення на Алясці, США.
 Ноатак — аеропорт в селі Ноатак на Алясці.